Чемпионат России по баскетболу 1997/1998 является 2 сезоном Суперлиги Российской федерации баскетбола.

Регламент 
Чемпионат проходил в три этапа: 
 Одиннадцать команд в однокруговом турнире (с 6 по 25 сентября 1997 года) определяли участников второго этапа. Команды, занявшие с 1 по 6-е место, составили группу «А», остальные команды группу «Б». 
 Команды в группах, с 11 октября 1997 по 4 марта 1998 года играли между собой в два круга (2 матча дома и 2 на выезде). Клубы, занявшие в группе «А» 1-е и 2-е место, выходят в финальный раунд, где разыгрывают золотую и серебряную медаль, команды с 3 по 4-е место – бронзовую медаль. 
 Финальная серия проводится из двух матчей: дома и на выезде.

Участники

Результаты

1 этап 
Турнир проводился в трёх городах: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

2 этап

Группа «А»

Группа «Б» 

 Заключительный круг турнира проходил в марте 1998 года в двух городах, в Подольске и Красноярске.

За 3-е место

Финал

Итоговое положение 

 4. Динамо-Энергия 
 5. СКА 
 6. Волна
 7. Славянка-ЧКПЗ 
 8. Шелен
 9. Спартак (МО) 
 10. Спартак-Педуниверситет 
 11. Форс-Мажор

Ссылки 
 
 
 

1997 год в баскетболе
1998 год в баскетболе